T6 () - американський дослідний середній танк , розроблений у 1941 році . Вироблено один прототип компанією General Steel Castings у 1941 році. Складався на озброєнні армії США в 1942 році . Є прототипом середнього танка M4 Шерман .

Історія створення 
31 серпня 1940 року Армійські бронетанкові сили США представили докладні характеристики середнього танка, який замінить M3 Лі . Найбільш очевидним недоліком M3 було розташування основної 75-мм гармати в корпусі з обмеженим кутом повороту, тому найголовнішим було створити танк з 75-мм гарматою від M3 з вежею, що повністю обертається. Також Армійські бронетанкові сили вказали у своїх вимогах знизити загальну висоти танка порівняно з M3  .

1 лютого 1941 року начальник артилерійського озброєння видав вказівку негайно розпочати проектування танка для заміни M3 Лі. 18 квітня 1941 року на конференції в Абердіні було підтверджено, що крім використання бази M3, T6 повинен використовувати двигун, коробку передач і головну передачу, підвіску та гусениці. Хоча конструкція мала використовувати радіальний двигун Wright R975, моторний відсік був спроектований таким чином, щоб у майбутньому можна було розмістити інші, більші двигуни  .

Верхній корпус мав бути литим чи звареним. Вежа мала мати знімну маску для встановлення різного озброєння. Були розглянуті всі 5 варіантів. Екіпаж танка повинен був бути скорочений з семи до п'яти осіб з водієм та штурманом у передній частині корпусу та екіпажем із трьох осіб у вежі, який згодом стане стандартом для всіх майбутніх танків США

У травні 1941 року Комітет із озброєння рекомендував побудувати повнорозмірний дерев'яний макет та досвідчений танк. Рішення було схвалено в червні 1941 року, і нова конструкція одержала позначення Medium Tank T6 . Після того, як дерев'яний макет було завершено, компанії General Steel Castings було доручено виготовити танк із литим корпусом, а Рок-Айлендському арсеналу – танк зі зварним корпусом.

Перший Т6 був завершений в Абердіні 2 вересня 1941 і був оглянутий представниками як бронетанкових військ, так і Міністерства озброєнь. зображень T6 зі зварним корпусом немає, є тільки фото макета, цілком можливо, що Рок-Айлендський арсенал не зробив танк зі зварним корпусом  .

3 вересня на конференції було узгоджено низку ключових змін T6: видалення командирської вежі та спонсонних стулок корпусу, встановлення обертового перископа на дах та зенітного кулемета калібру 12,7 мм, заміна носового кулемета на кульовий та додавання щитків для кулеметів. На конференції підтвердили, що T6 буде стандартизовано як Medium Tank M4 . Подальші зміни включали зміну лиття в задній частині корпусу і заміна вихлопної труби перцевої, які погано підходили для цього завдання і викликали серйозні проблеми з перегрівом корми. Круглий бронезахист для кріплення антени був замінений вентилятором корпусу над радіостанцією SRC 506.

T6 не був єдиною заміною M3. У червні 1941 року, за три місяці до того, як було збудовано Т6, було закінчено побудований в Канаді прототип крейсерського танка Рем і прибув для випробувань в Абердін у серпні. До того, як з конвеєрів зійшов перший M4, до кінця лютого 1942 було побудовано 110 Ремів. Рем також був збудований на базі M3 Лі. У нього було менше кільце вежі, ніж у T6, всього 1524 мм, в результаті чого вежа описувалася як тісна і не підходить для чогось більшого, ніж для встановленого знаряддя QF 6pdr. Після випробувань на полігоні американці та британці визнали, що Рем непридатний для бойових дій, але успішно служив навчальною машиною  .

11 грудня 1941 варіант зі зварним корпусом отримав позначення M4, а з литим - M4A1. Виробництво перших серійних танків M4 розпочалося у листопаді 1941 року, а повне виробництво розпочалося у лютому 1942 року. Цілком ймовірно, що T6 був утилізований під час Корейської війни

Опис конструкції

Броньовий корпус  баштата 
У вихідному стані Т6 були бічні двері, але без приладів огляду, як у аналогічних дверей на М3. Кільце вежі було збільшено до 1752,6 мм, а товщина броні має бути максимум 76,2 мм на гласисі . З боків повинні були бути розміщені 2 аварійні люки (по одному з кожного боку), щоб екіпаж мав можливість вибратися з пошкодженого танка.

Озброєння 
Два фіксовані кулемети калібром 7,62 мм повинні були бути взяті від M3, а також новий кулемет калібру 7,62 мм, встановлений попереду з правого боку гласису . Для танка було розглянуто 5 варіантів озброєння:

 1×75-мм гармата M2 зі спареним кулеметом калібру 7,62 мм
 2×37-мм гармати M6 зі спареним кулеметом калібру 7,62 мм
 1×105-мм гаубиця зі спареним кулеметом калібру 7,62 мм
 3 × 12,7-мм кулемета для зенітного вогню з великого кута
 1×57-мм гармата QF 6pdr зі спареним кулеметом калібру 7,62 мм

Засоби спостереження та зв'язку 
Водій мав перископ, встановлений у люку над головою, і його сидіння регулювалося по висоті, що дозволяло йому підніматися або опускатися, використовуючи для спостереження перископ або проріз прямого огляду. T6 був оснащений двома радіостанціями, одна в передній правій частині корпусу, керована штурманом (SCR 506), і одна у вежі для використання командиром (SCR 508). Кріплення радіостанції у вежі також призначалися для встановлення британської радіостанції №9.

Двигун та трансмісія 
На танк встановлювався такий же двигун, як і на M3  - Continental R-975 EC2 .

Бойове застосування 
Брав участь у Північноафриканській кампанії у Другій битві при Ель-Аламейні восени 1942 року .

У массовой культурі

У комп'ютерних іграх 
T6 під позначенням T6 Medium присутній у грі World of Tanks як американський середній танк 4 рівня.

У мобільній версії World of Tanks Blitz,це преміум танк 4 рівня,який можна отримати,після проходження навчання.

Джерела 
https://tanks-encyclopedia.com/ww2/US/medium-tank-t6
Танки США
Середні танки
Дослідні танки і прототипи